François ist ein Familienname und ein Vorname, siehe François (Name).

François heißen

Orte in Frankreich:
 François (Deux-Sèvres), Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Saint-François-de-Sales (Savoie), Gemeinde im Département Savoie
 Saint-François-Lacroix, Gemeinde im Département Moselle
 Saint François Longchamp, Gemeinde im Département Savoie
 Vitry-le-François, Gemeinde im Département Marne
 Saint-François (Guadeloupe), Gemeinde auf Guadeloupe
 Le François, Gemeinde auf Martinique

Orte in Kanada:
 Petite-Rivière-Saint-François
 Saint-François-d’Assise
  Saint-François-de-Sales (Québec)
 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
 Saint-François-du-Lac
 Saint-François-Xavier-de-Brompton
Siehe auch:
 Unternehmen François